Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота (ЦНИИМФ) — научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота, созданный 2 марта 1929 года. Является головной научной организацией Российской Федерации в области морского транспорта. Ведет работы по проектированию судов, развитию технологий перевозки и перегрузки, технико-экономическим исследованиям в области морского флота.

История 

1929—1940 Восстановление и реконструкция морского флота:
 создание научной базы развития и эксплуатации морского флота;

1941—1945 Все для фронта, все для победы:
 всесторонняя помощь пароходствам в организации и разработке технологии морских перевозок военных грузов;

1946—1954 Восстановление и модернизация морского флота:
 программа послевоенного восстановления морского флота;
 технико-экономическое обоснование новых типов судов и технико-эксплуатационных требований к их конструкции;
 исследование свойств грузов и разработка технологии их безопасной морской перевозки.

1955—1970 Реконструкция морского флота:
 прогнозы и перспективы развития морского флота;
 проектирование судов служебно-вспомогательного флота и местных линий;
 технические условия и нормы морской перевозки навалочных грузов;
 система непрерывного технического обслуживания флота.

1971—1980 Разработка современных форм эксплуатации флота на линиях и направлениях:
 прогноз развития технических средств флота;
 технико-эксплуатационное обоснование пополнения флота;
 комплексная система нормирования технологии безопасной и сохранной перевозки грузов морем;
 технико-эксплуатационные требования к мореходным и ледовым качествам судов.

1981—1990 Интенсификация научных исследований:
 внедрение прогрессивных технологий;
 автоматизированный комплекс навигации и связи с использованием искусственных спутников Земли, в том числе международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ;
 научно-техническое обеспечение заказа судов нового поколения;
 система морской спутниковой связи на базе космического сегмента ИНМАРСАТ.

1991—2017 Модернизация и возрождение морского торгового флота:
 программа возрождения торгового флота России;
 концепция судоходной политики Российской Федерации, в том числе развитие и правила плавания по трассам Северного морского пути;
 проект федерального закона «О Российском международном реестре судов»;
 проект технического регламента «О безопасности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры»;
 внедрение требований Международных кодексов МКУБ и ОСПС;
 система и нормативные документы по охране и безопасности труда на морском транспорте;
 федеральный и региональные планы ликвидации разливов нефти;
 системы управления движением судов;
 правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций;
 система освидетельствования судов на основе контроля технического состояния;
 положение об организации автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, руководство по обращению с радиоактивными отходами судов атомного флота;
 рабочие проекты диффподсистем GPS/ГЛОНАСС на подходах к портам Мурманск, Архангельск, Астрахань, Восточный, Владивосток, Находка;
 автоматизированные системы компьютерной обработки документов для МАП;
 проектирование судов служебно-вспомогательного флота;
 нормативно-технологические требования к перевозке и перегрузке опасных грузов в портах;
 требования к интегрированным системам управления и контроля крупнотоннажных танкеров, конструкциям корпусов нефтеналивных, навалочных и нефтенавалочных судов;
 внедрение бортового программного комплекса «STABEDIT»;
 международные и национальные нормативные документы по безопасности мореплавания, технологиям безопасной перевозки грузов, предотвращению загрязнения;
 разработка концептуальных проектов судов ФЦП «Развитие гражданской морской техники»;
 обеспечение функционирования технического комитета на морском транспорте ТК-318 «Морфлот» .

Направления деятельности и проекты 

 Экономика, организация и технология работы флота и портов
 Развитие, экономика и экология морского транспорта
 Безопасность мореплавания, средства судовождения и связи
 Техническая эксплуатация и ремонт флота, охрана труда
 Перспективы развития и проектирование вспомогательного и портового флота

В рамках открытых конкурсов, проводимых Федеральным агентством морского и речного транспорта, АО «ЦНИИМФ» занимается разработкой следующих научно-исследовательских работ:
 разработка концептуальных проектов арктических судов-снабженцев дедвейтом 5-10 тыс. т самостоятельного ледового плавания для обеспечения северного завоза в порты и необорудованные портопункты трассы Северного морского пути;
 разработка концептуального проекта парома для морей Дальнего Востока;
 разработка технического проекта пассажирского судна прибрежного плавания вместимостью 100 пассажиров;
 разработка концептуальных проектов больших круизных пассажирских судов вместимостью 1000 и более пассажиров для круизов вокруг Европы, по Средиземному морю, Карибскому бассейну, странам Юго-Восточной Азии и другим странам;
 мониторинг влияния реализации мероприятий подпрограммы на рынок транспортных услуг и соответствия отрасли потребностям экономики и социальной сферы в услугах морского транспорта;
 применение природного газа в качестве топлива на морских судах различного назначения;
 обоснование совершенствования инфраструктуры Арктической морской транспортной системы в целях повышения эффективности и безопасности транспортных операций в акватории Северного морского пути;
 разработка рекомендаций по совершенствованию практики плавания судов в ледовых условиях Северного морского пути;
 разработка системы, обеспечивающей эффективное управление транспортными потоками в акватории Северного морского пути;
 разработка научно-обоснованных требований для включения в типовой план мероприятий по защите работников порта и других лиц, находящихся на территории порта и его акватории, в случае аварии на судне или плавсредств с ядерными установками и радиационными источниками с учетом современных условий;
 разработка научно-обоснованных мероприятий по снижению рисков и масштабов возможных радиологических последствий при транспортных происшествиях и авариях с судами, перевозящими радиоактивные материалы различных видов, разработка мероприятий по ликвидации последствий аварий и защите работников морского транспорта, населения и окружающей среды .

Руководство 

Большой вклад в становление и развитие института, превращение его  в ведущую научную организацию Российской Федерации в области морского транспорта внесли его руководители :

1929—1930 гг. — В. Поздюнин;
1930—1931 гг. — И. Сергеев;
1931 г. — В. Королев;
1931 г. — И. Толстоусов;
1931—1932 гг. — В. Ковальский;
1932—1935 гг. — В. Ваго;
1935—1937 гг. — П. Самарский;
1937—1940 гг. — А. Алексеев;
1940—1941 гг. — Г. Шафранский;
1941 г. — И. Коробцов;
1941 г. — И. Карнаух;
1941—1946 гг. — К. Черлинка;
1946—1949 гг. — И. Ганус;
1949—1953 гг., 1954—1955 гг. — Н. Смирнов;
1953—1954 гг. — Б. Арефьев;
1955—1972 гг. — П. Струмпе;
1972—1974 гг. — В. Ходырев;
1974—1986 гг. — Ю. Панин;
1986—2013 гг. — В. Пересыпкин;
с 2013 г. — С. И. Буянов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АО "ЦНИИМФ"
 АО "ЦНИИМФ" на карте Google

 Каталог компаний ПортНьюс: ЦНИИМФ
Судостроение
Научные институты СССР
Компании Санкт-Петербурга